Натуральне число 1620
 1620 рік до нашої ери
 1620 рік нашої ери